Le Fléau de Dieu est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Fléau de Dieu, un roman historique, inachevé et posthume de Ievgueni Zamiatine, publié en 1939 ;
 Le Fléau de Dieu ou Timour contre Attila, bande dessinée publiée sous forme d'album (1960) dessinée par Sirius
 Le Fléau de Dieu, bande dessinée de Manu Larcenet (2006)
 Le Fléau de Dieu, album du groupe ADX sorti en 1984.
  (Bicz Boży), film polonais tourné en 1966 de Maria Kaniewska (musique de Wojciech Kilar)

Voir aussi 
 Attila, roi des Huns connu sous ce surnom (en latin Flagellum Dei, littéralement Le Fouet de Dieu)